Termin BONT ima više značenja.

 Botulinski toksin, enzim
 Bont (sport), francuska igra